Yanagida - japońskie nazwisko.

 Hideaki Yanagida
 
 Masahiro Yanagida
 Masataka Yanagida
 (73782) Yanagida